El título De vuelta al barrio puede hacer referencia a:

 «De vuelta al barrio», canción compuesta y escrita por Felipe Pinglo Alva en 1934.
 De vuelta al barrio, serie de televisión peruana.